

Patronyme 

 Adolphe Ferrière (1879-1960), pédagogue suisse ;
 Alexis Pitron d’Obigny de Ferrière (1880-1966), comédien et producteur de théâtre français ;
 Charles Ferrière (1888-1979), entomologiste suisse ;
 Claude de Ferrière (1639-1715), juriste français ;
 Claude-Joseph de Ferrière (1680?-1748?), juriste français ;
 Frédéric Ferrière (1848-1924), médecin suisse ;
 Hyacinthe d’Obigny de Ferrière (1805-1885), acteur français ;
 Jacqueline Ferrière (1921-), comédienne française ;
 Jacques Ferrière (1932-2005), comédien français ;
 Jean Ferrière (1794-1813), maire de Bordeaux ;
 Jean-Jacques Ferrière (1754-1807), homme politique français ;
 Jean-Pierre Ferrière (1933-), écrivain français ;
 Joseph Martin Madeleine Ferrière (1771-1813), général français, gouverneur militaire de Varsovie en 1812.
 Marc de Ferrière le Vayer (1957-), professeur d’histoire économique et sociale.
 Marie Gaultier de la Ferrière (1946-), psychologue et psychothérapeute française ;
 Martine Ferrière (1926-2012), actrice française ;
 Paul Louis Dargiot de La Ferrière (1745-1817), général de la Révolution française ;
 Pierre Ferrière (1964-), réalisateur et scénariste français ;

Toponyme 

 Chartrier-Ferrière, commune française de Corrèze 
 Château Ferrière, propriété vinicole en Margaux 
 Ferrière-et-Lafolie, commune française de la Haute-Marne 
 Ferrière-la-Grande, commune française du Nord 
 Ferrière-la-Petite, commune française du Nord 
 Ferrière-Larçon, commune française d’Indre-et-Loire 
 Ferrière-sur-Beaulieu, commune française d’Indre-et-Loire 
 Ferriere, commune italienne d’Émilie-Romagne
 Ozoir-la-Ferrière, commune française de Seine-et-Marne

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France